Asano ist der Familienname folgender Personen:
 Inio Asano (* 1980), japanischer Manga-Zeichner
 Asano Kaichi (1895–1937), japanischer Generalmajor
 Kaoru Asano (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Katsuhito Asano (* 1938), japanischer Politiker
 Kevin Asano (* 1963), US-amerikanischer Judoka

 Asano Nagamasa (1547–1611), japanischer Feldherr
 Noriko Asano (* 1955), japanische Schwimmerin
 Ryo Asano (* 1963), japanischer Segler
 Ryōta Asano (* 1979), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Asano Sōichirō (1848–1930), japanischer Unternehmer
 Tadanobu Asano (* 1973), japanischer Schauspieler
 Tadashi Asano († 2012), japanischer Schriftsteller
 Takuma Asano (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Tetsuya Asano (* 1967), japanischer Fußballspieler und -trainer
 Asano Torashiro (1894–1973), japanischer Generalleutnant
 Asano Yoshiaga (1576–1613), japanischer Daimyō
 Yūya Asano (* 1997), japanischer Fußballspieler

Asano bezeichnet:
 Asano (Klan), japanische Herrscherfamilie im Lehen Hiroshima